In questa pagina viene riportata la classifica degli allenatori più vincenti nelle competizioni UEFA per club, ossia quelli che sono riusciti a conquistare il maggior numero di titoli nelle coppe internazionali per club disputate sotto l'egida della confederazione calcistica europea. Le competizioni riconosciute dalla UEFA sono sette:

 UCL: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dal 1955.
 CdC: Coppa delle Coppe UEFA, dal 1960 al 1999.
 UEL: Coppa UEFA/UEFA Europa League, dal 1971.
 UECL: UEFA Europa Conference League, dal 2021.
 Int: Coppa Intertoto UEFA, dal 1995 al 2008.
 SU: Supercoppa UEFA, dal 1973.
 CI: Coppa Intercontinentale, dal 1960 al 2004.

Classifica 
Statistiche aggiornate al 10 agosto 2022.

Classifica per allenatore

Classifica per nazionalità 
Questa tabella elenca gli allenatori vincitori delle competizioni UEFA divisi per nazionalità.

Record-man per singola competizione UEFA

Record 
 Giovanni Trapattoni, Udo Lattek e José Mourinho sono gli unici allenatori che hanno vinto almeno tre delle maggiori competizioni UEFA per club: Trapattoni e Lattek hanno vinto la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe e la Coppa UEFA, Mourinho ha vinto la Champions League, la Coppa UEFA/UEFA Europa League e la Europa Conference League.
 Giovanni Trapattoni è l'unico allenatore in Europa che è riuscito a vincere tutte le manifestazioni UEFA per squadre di club in cui ha partecipato, ossia: Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intercontinentale.
 Carlo Ancelotti è l'unico allenatore ad aver conquistato 4 Coppe dei Campioni/Champions League.
 Zinédine Zidane è l'unico allenatore ad aver vinto 3 Champions League consecutive.
 Alex Ferguson e Johan Cruijff sono gli unici due allenatori ad aver conquistato 2 Coppe delle Coppe con due squadre diverse.
 Unai Emery è l’unico allenatore ad aver conquistato 3 Europa League consecutive. Inoltre detiene il record come maggior numero di Coppe UEFA/Europa League conquistate (4).
 Giovanni Trapattoni, Rafael Benítez e José Mourinho sono gli unici tre allenatori che sono riusciti a conquistare 2 Coppe UEFA/Europa League con due squadre diverse.
 Arrigo Sacchi e Zinédine Zidane sono gli unici allenatori ad aver vinto 2 Supercoppe UEFA consecutive.
 José Mourinho vanta il primato per UEFA Europa Conference League vinte, una.
 Jupp Heynckes vanta il primato per Coppe Intertoto vinte, 2 (tra l'altro consecutive).
 Helenio Herrera e Arrigo Sacchi condividono il primato di Coppe Intercontinentali vinte, 2 (entrambi consecutive).
 Arrigo Sacchi è l'unico allenatore ad aver vinto Coppa dei Campioni/Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa Intercontinentale per due anni consecutivi.

Note

Voci correlate 
 Competizioni UEFA per club
 Statistiche delle competizioni UEFA per club
 Allenatori vincitori della UEFA Champions League
 Allenatori vincitori della Coppa delle Coppe UEFA

Allenatori di calcio